Anna Nowakowska (ur. 1969) – polska dyplomatka
 Anna M. Nowakowska (ur. 1960) – polska pisarka i publicystyka
 Anna Nowakowska (ur. 1980) – polska siatkarka
 Anna Nowakowska – polska lekarka, dr hab. specjalizująca się w protetyce stomatologicznej
 Anna Nowakowska – polska ekonomistka, dr hab.